Joseph Toussaint Reinaud (1795-1867), historien et orientaliste français ;
 Émile Reinaud (1854-1924), avocat, homme politique et essayiste français, président de l'Académie de Nîmes ;
 Cécile Reinaud (née en 1973), entrepreneuse et styliste française, fondatrice de Seraphine.

Patronyme français